Livo puede referirse a:
 Livo, localidad italiana en provincia de Como.
 Livo, localidad italiana en Trentino-Alto Adigio.
 Livo, río en la provincia de Como.